

Persone
 André Tison (1885-1963) – atleta francese
 Annette Tison (1942) – architetto e scrittrice francese
 Charlotte Tison (1998) – calciatrice belga
 Hubert Tison (1937) – regista canadese
 Jean Tison (1933-1969) – calciatore francese
 Richard Tison (1958) – ex trampolinista francese

Altro
 Algoritmo di Tison – algoritmo sulle funzioni logiche